Gorki (band), aanvankelijk Gorky, een Belgische popgroep
Gorky (album), het debuutalbum van de gelijknamige popgroep
Gorki (metrostation), een metrostation in Kazan
een monsterachtig wezentje uit de boekenserie De Avonturen van Taran door Lloyd Alexander
Gorky Park (band) - Russische heavy metalband

Plaatsen
 Gorki (selsovjet Baninski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Gorki (selsovjet Bolsjezjirovski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Gorki (selsovjet Soldatski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Gorki (district Medvenski) - choetor in de Russische oblast Koersk
Nizjni Novgorod, een Russische stad die van 1932 tot 1991 Gorki heette

Personen met de achternaam Gorki
Maksim Gorki, een Russische schrijver
Arshile Gorky, een Amerikaans/Armeens kunstschilder

Zie ook 
Górki (doorverwijspagina)